Silvestrino (Sylvester J. Pussycat Jr.) è un personaggio dei cartoni animati Looney Tunes e Merrie Melodies; è il figlio di Gatto Silvestro e appare per lo più negli episodi con Hippety Hopper (un piccolo canguro scambiato per un topo da Silvestro), nei quali solitamente si vergogna dell'incapacità del padre.

Personaggio 
È il figlio di Gatto Silvestro del quale è una versione in miniatura, con una testa grande in proporzione al corpo. Spesso cerca di aiutarlo nella caccia come può (nelle storie in cui non è presente Titti). Di sua madre non si sa nulla e non compare mai nei cortometraggi della Warner Bros., tranne che in Goldimouse and the Three Cats, dove è raffigurata come una gatta dagli occhi azzurri col pelo grigio e bianco. Quando suo padre fa qualcosa di imbarazzante o umiliante, Junior (melodrammaticamente) professa vergogna o imbarazzo per il comportamento di suo padre (a volte indossando un sacco di carta in testa) o dicendo tristemente "Oh, padre ..." oppure "Oh, la vergogna". Spesso, nei cortometraggi, Silvestro cerca di catturare Hippety Hopper, un piccolo canguro, ma ogni tentativo fallisce miseramente.

Il personaggio esordì nel 1950 nel cortometraggio Pop 'im Pop!, diretto da Robert McKimson e poi apparve in altri dieci corti dello stesso regista. Venne doppiato da Mel Blanc fino alla sua morte nel 1989 e, successivamente, da Joe Alaskey fino al 2016 e poi da Bob Bergen.

Elenco dei cortometraggi con Silvestrino 
 Pop 'im Pop!
 Who's Kitten Who?
 Cats a-Weigh
 Too Hop to Handle
 The Slap-Hoppy Mouse
 Mouse-Taken Identity
 Cat's Paw
 Tweet Dreams
 Goldimouse and the Three Cats
 Birds of a Father
 Fish and Slips
 Claws in the Lease
 Freudy Cat

Collegamenti esterni 
 

Gatti immaginari
Personaggi Looney Tunes